Gminy w USA:
 Cane Creek (ang. Cane Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lincoln
 Cane Creek (ang. Cane Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Logan
 Cane Creek (ang. Cane Creek Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Butler
 Cane Creek (ang. Cane Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Mitchell